Miguel Allende kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Miguel Allende, Tabasco, Macuspana, 
 Miguel Allende, Campeche, Champotón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar